Az 1979-es Roland Garros női versenyét az amerikai Chris Evert-Lloyd nyerte az ausztrál Wendy Turnbull előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Chris Evert-Lloyd (Bajnok)
  Virginia Wade (Második kör)
  Dianne Fromholtz (Elődöntő)
  Wendy Turnbull (Döntős)
  Virginia Ruzici (Negyeddöntő)
  Sue Barker (Második kör)
  Regina Marsikova (Elődöntő)
  Betty Stöve (Harmadik kör)

  Mima Jaušovec (Második kör)
  Kathy May-Teacher (Második kör)
  Rosie Casals (Első kör)
  Marise Kruger (Második kör)
  Anne Smith (Harmadik kör)
  Ilana Kloss (Második kör)
 - 
  Marita Redondo (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1